Чемпионат мира по борьбе 1982 года проходил раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли 9-12 сентября в Катовице (Польша), а соревнования по вольной борьбе — 11-14 августа в Эдмонтоне (Канада).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Спорт в Канаде в 1982 году
Международные соревнования по борьбе в Канаде
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Август 1982 года
Сентябрь 1982 года
Международные спортивные соревнования в Катовице
Международные соревнования по борьбе в Польше
Чемпионаты мира в Канаде